Villelongue : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Villelongue-dels-Monts : commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales
 Villelongue-d'Aude : commune française, située dans le département de l'Aude
 Villelongue-de-la-Salanque : commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales
 Abbaye Sainte-Marie de Villelongue : ancienne abbaye située dans le département de l'Aude